Le nom de Houdet a été porté (classement par ordre alphabétique du prénom) :
 Christian Houdet (1953-), militaire français ;
 Furcy Houdet (1927-), général d'armée français ;
 Guillaume-Benoît Houdet (1744-1812), homme politique français ;
 Robert Houdet (1905-1989), joueur français de rugby à XV ;
 Roger Houdet (1899-1987), homme politique français ;
 Stéphane Houdet (1970-), joueur français de tennis handisport.